Gartenhag bezeichnet

 einen Gartenzaun
 in der Schweiz das #-Zeichen